Les élections régionales de 1959 dans le Land de Salzbourg () se sont tenues en Autriche dans le land de Salzbourg, le . 

1959
Salzbourg
Politique en mai 1959